Ypsolophus acerivorus är en fjärilsart som beskrevs av Sherniyazova 1973. Ypsolophus acerivorus ingår i släktet Ypsolophus och familjen Plutellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjärilar
acerivorus